Katarzyna Luksemburska (ur. na początku 1353; zm. 17 lipca 1378) – margrabianka morawska, księżna niemodlińska.

Katarzyna była córką margrabiego morawskiego Jana Henryka Luksemburskiego i Małgorzaty opawskiej. Już 13 marca 1353 została zaręczona z Albrechtem III Habsburgiem. O niezbędną dyspensę postarał się brat Jana Henryka Luksemburskiego, cesarz Karol IV. W latach 60. XIV w. wybuchł spór między cesarzem Karolem IV a królem Węgier Ludwikiem. Monarcha węgierski usiłował doprowadzić do ślubu swojej bratanicy Elżbiety z Albrechtem III Habsburgiem. Z powodu przeciwdziałania Karola IV papież nie udzielił dyspensy. Albrecht poślubił w końcu córkę Karola IV noszącą także imię Elżbieta.

Katarzyna Luksemburska poślubiła w latach 1365–1372 księcia Henryka I Niemodlińskiego. Małżeństwo okazało się bezpotomne podobnie jak związki wielu jej krewnych. Henryk nie ożenił się ponownie.

Przypisy

Bibliografia 
 Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 2, Wrocław 1977.
 Mezník J., Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999.

Luksemburgowie
Żony polskich książąt
Urodzeni w 1353
Zmarli w 1378
Ludzie związani z Niemodlinem